Ulica je lahko:
 ulica, urbanistični element
 Ulica, Črna gora